est un terme anglais qui signifie sergent.

Patronyme 

 Marc Sergeant (1959-), coureur cycliste et directeur sportif belge ;
 Peta Sergeant (1980-), actrice australienne ;
 Philippe Sergeant (1953-2018), poète, essayiste, romancier et dramaturge français ;
 Tony Sergeant (1977-), footballeur belge ;
 Will Sergeant (1958-), guitariste britannique, l'un des membres fondateurs du groupe Echo and the Bunnymen.

Voir aussi 
 MGM-29 Sergeant, missile sol-sol américain.